Такмичење у троскоку за жене на Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је на Олимпијском стадиону 6. и 7. августа.

Учесвовало је 27 такмичарки из 21 земље.

Земље учеснице 

 1.  (1)
 2.  (1)
 3.  (1)
 4  (2)
 5.  (2)
 6.  (1)
 7.  (1)

 8.  (1)
 9.  (1)
 10.  (2)
 11.  (4)
 12.  (1)
 13.  (1)
 14.  (1)

 15.  (1)
 16.  (1)
 17.  (1)
 18.  (1)
 19.  (1)
 20.  (1)
 21.  (1)

Рекорди пре почетка Светског првенства 2005. 
Стање 5. августа 2005.

Победнице

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су биле подељене у две групе А са 14. и Б са 13 такмичарки. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,35 метара. Норму је прескочило 7 такмичарки (КВ), а осталих пет су се квалификовале према постигнутом резултату (кв), најближем задатој норми.

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација у троскоку за жене ИААФ
 Резултати финала у троскоку за жене ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном